Asteromella är ett släkte av svampar. Asteromella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Asteromella